Bremer Stadttheater bezeichnet:

 das erste Bremer Stadttheater (1792), das sich von 1792 bis 1843 auf der Junkernbastion befand
 das zweite Bremer Stadttheater (1843), das sich von 1843 bis 1944 auf der Bischofsnadel-Bastion befand
 sowie (bisweilen) das Theater am Goetheplatz